Jersie Station er en S-togs-station i Jersie Strand (Solrød Strand).

Den ligger på grænsen mellem takstzonerne 89 og 99.

Antal rejsende 
Ifølge Østtællingen var udviklingen i antallet af dagligt afrejsende med S-tog:

Noter

Eksterne henvisninger 
 Jersie Station på dsb.dk

S-togs-stationer
Jersie Strand